NGC 1477 (другие обозначения — NPM1G -08.0154, PGC 14060) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Эридан. Открыта Ормондом Стоуном в 1886 году. Описание Дрейера: «очень тусклый, очень маленький объект, второй из трёх», под другими двумя объектами подразумеваются NGC 1472 и NGC 1478.

Объект является радиогалактикой со сложной морфологией и сильным излучением.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

1477
Эридан (созвездие)